Annandagen har flera betydelser:

 Annandag jul.
 Annandag Pingst.
 Annandag Påsk.